Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van SV Zulte Waregem in het seizoen 2018/2019.

Spelerskern

Technische staf

Transfers

Zomer

Ingaand

Geleend

Uitgaand

Uitgeleend

Winter

Ingaand

Geleend

Uitgaand

Uitgeleend

Wedstrijden

Competitie

Overzicht reguliere competitie

Klassement reguliere competitie

PO I: Play-off I, PO II: Play-off II, : Degradeert na dit seizoen naar eerste klasse B

Play-off II B

Wedstrijden

Overzicht

Klassement

Statistieken

Beker van België

Statistieken

Vriendschappelijk

SV Zulte Waregem naar seizoen
Belgische voetbalclub 2018/19